Бору () — португальська власна назва.

Топоніми

Вале-де-Бору — парафія.
 Парада-ду-Бору — парафія.
 Терраш-де-Бору — муніципалітет.
 Санта-Марія-ду-Бору — парафія.
 Санта-Марта-ду-Бору — парафія.